Lu Xun (schrijver), een schrijver in de 20e eeuw;
Lu Xun (Wu), een generaal van Koninkrijk Wu tijdens de Drie Koninkrijken (China)